Chruściele ist der polnische Name folgender Orte:
 Chruściele (Dąbrówka), Powiat Wołomiński, Woiwodschaft Masowien
 Chruściele (Ełk), Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1933 Chroscziellen, 1933 bis 1945 Kreuzfeld, Kreis Lyck, Ostpreußen
 Chruściele (Gołymin-Ośrodek), Powiat Ciechanowski, Woiwodschaft Masowien